Francisco Guerrero puede referirse a:

  Francisco Guerrero (1528–1599), compositor español del Renacimiento;
  Francisco Guerrero (1931–2019), director de televisión de Argentina;
  Francisco Guerrero Marín (1951–1997), compositor español del siglo XX;
  Francisco Guerrero Pérez (1840–1910), asesino en serie mexicano;
  Francisco Antonio de Guerrero y Torres (1727–1792), arquitecto novohispano;
  Francisco Gabriel Guerrero, exfutbolista argentino.